Ранчо ел Тукан има више значења:

 Ранчо ел Тукан (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Тукан (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику